Зи́мний ку́бок Вы́сшей ли́ги 2015 го́да () — 3-й розыгрыш Зимнего кубка Высшей лиги по футболу в Латвии, который проходил с 19 января по 26 февраля 2015 года в олимпийском комплексе «Сконто». В турнире приняли участие 8 из 10 команд предстоящего сезона Высшей лиги, а также две команды Первой лиги.

Организация 
Под конец сезона 2014 года было объявлено, что команды Высшей лиги в обязательном порядке должны принять участие в предстоящем розыгрыше Зимнего кубка. Однако, перед жеребьёвкой стало известно, что из-за напряжённого предсезонного графика в турнире не примет участие юрмальский «Спартак», впоследствии место которого было предоставлено команде ДЮСШ Резекне из Первой лиги.

Ещё одно изменение среди участников турнира произошло 6 января 2015 года, когда в отведённые сроки заявку на турнир не подала даугавпилсская «Даугава». В тот же день на собрании руководства общества «Латвийская футбольная Высшая лига» было принято решение предоставить место даугавпилсской «Даугавы» в турнире ещё одной команде из Первой лиги — «Валмиера Гласс».

Групповой этап

Группа A 

1 Несмотря на то, что «Вентспилс» занял 2-е место в группе, клуб отказался от дальнейшего участия в турнире, из-за поездки на сборы в Турцию.2 После первого тура организационный комитет единогласно принял решение исключить рижскую «Даугаву» из дальнейшего дальнейшего участия в турнире.

Группа B

Плей-офф

Матчи за 7-е и 9-е места 
Матч за 9-е место Зимнего кубка Высшей лиги 2015 года был отменён после дисквалификации рижской «Даугавы» с турнира, а даты проведения остальных матчей плей-офф были сдвинуты. После отказа «Вентспилса» от дальнейшего участия, в связи с их поездкой на сборы в Турцию, матч за 7-е место также был отменён. Вместо него 23 февраля в 13:15 (по UTC+2) состоялся товарищеский матч между командами, занявшими 4-е и 5-е место в группе B, «Гулбене» и ДЮСШ Резекне (1:2).

Таким образом «Гулбене» было присвоено 7-е место, а ДЮСШ Резекне — 8-е место (результат последнего товарищеского матча не учитывался). Покинувший турнир «Вентспилс» занял 9-е место, а рижская «Даугава» — последнее, 10-е место.

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.1 Возможно этим игроком был бразильский футболист Раи.

Голы в свои ворота
  Виталий Агул (ДЮСШ Резекне, забил за «Гулбене»)
  Роман Рожковский (МЕТТА/ЛУ, забил за «Даугавпилс»)

Примечания

Ссылки 
 Календарь Зимнего кубка Высшей лиги 2015

2015
Футбол в Латвии в 2015 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2015